Bronnbach ist ein geographischer Name:

Ortschaft:
 Bronnbach, Weiler im Stadtteil Reicholzheim von Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Kloster:
 Zisterzienserkloster Bronnbach

Gewässer:
 Bronnbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars nahe der Papiermühle, Stadtteil Rottenburg, Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg; entspringt der Bronnbachquelle
 Bronnbach (Schlierbach), rechter Zufluss des Schlierbachs (zur Kyll) beim Herscheiderhof, Ortsgemeinde Densborn, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Bronnbach (Weilerbach), linker Zufluss des Weilerbachs (zur Rems) in Weiler, Stadt Schorndorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Brombach
 Bronnbachquelle
 Brunnbach